La Coppa dei Campioni di pallavolo maschile 1988-1989, organizzata dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV), è stata la 30ª edizione del massimo torneo pallavolistico europeo.

La vittoria finale è andata per la dodicesima volta ai russi della CSKA Mosca, battendo in finale la Pallavolo Modena.

Squadre partecipanti

Turno preliminare

Primo turno

Secondo turno

Torneo

Fase a gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Finale

Voci correlate
 CEV Champions League
 Confédération Européenne de Volleyball

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 1988
Pallavolo nel 1989
Champions League di pallavolo maschile